Osoby o tym nazwisku:
 Samuel Powalski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Szczęsny Powalski – polski urzędnik, poseł na Sejm

Zobacz też:
 Janusz Dziewoński, pseud. Powalski – polski aktor i reżyser teatralny